Il singolare del torneo di tennis Budapest Grand Prix Indoor 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Zina Garrison che ha battuto in finale Sabine Appelmans 7–5, 6–2.

Teste di serie 

 Zina Garrison (campionessa)
 Judith Wiesner (quarti di finale)
 Julie Halard (semifinali)
 Sandra Cecchini (primo turno)

 Meike Babel (primo turno)
 Radka Bobková (secondo turno)
 Inés Gorrochategui (quarti di finale)
 Sabine Appelmans (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Tour 1993
Budapest Grand Prix Indoor 1993